La Supercoupe des Pays-Bas 2008 () est la dix-neuvième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PSV Eindhoven aux dépens de son rival, le Feyenoord Rotterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com

2008
Face-à-face du PSV Eindhoven
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2008
Football en août 2008
Compétition de football à Amsterdam